

Зілаїрська сільська рада — сільське поселення, Баймацький район, Башкортостан
 Зілаїрська сільська рада — сільське поселення, Зілаїрський район, Башкортостан

Див. також 
 Зілаїр